Trois navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Mercy''' :
 L' a été acquis en 1917 et a servi jusqu'en 1934 ;
 L' est un navire-hôpital de classe Comfort, qui a servi à partir de 1944, et jusqu'en 1946 ;
 L' est un navire-hôpital de classe Mercy, qui sert depuis 1986.

Mercy